Возницкий () — польская фамилия.

Известные носители:
 Возницкий, Борис Григорьевич (1926—2012) — академик Украинской академии искусств.
 Возницкий, Казимир (1878—1949) — польский политический деятель, публицист, литератор, дипломат. Деятель польской эмиграции в Париже.